Golka ist der Familienname folgender Personen:

 Friedemann W. Golka (1942–2011), deutscher evangelischer Theologe, Alttestamentler, Hochschullehrer
 James Golka (* 1966), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Colorado Springs
 Tomasz Golka (* 1975), polnisch-amerikanischer Dirigent und Komponist